Квета Пешке і Франческа Ск'явоне були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі. Івета Бенешова і Жанетта Гусарова виграли титул, у фіналі перемігши пару Вікторія Азаренко і Шахар Пеєр з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

2007
Fortis Championships Luxembourg - Doubles
2007 у люксембургському спорті